Maxwell es un nombre común escocés o irlandés, que puede referirse a:

Personas 
 Andrew Maxwell (1974-), comediante irlandés.
 Anna Maxwell (1851-1929), enfermera estadounidense.
 Augustus Maxwell (1820-1903), político representante del estado de Florida (EE. UU.)
 Brian Maxwell (1953-2004), atleta canadiense, fundador de la PowerBar.
 Carmen Maxwell (1902 - 1987), animador estadounidense.
 Cedric Maxwell (1955-), baloncestista estadounidense.
 Charlie Maxwell (1927-), beisbolista estadounidense.
 David Maxwell (1944-), rector de la Universidad Drake.
 David Maxwell Fyfe, 1st Earl of Kilmuir (1900-1967), político, jurista y canciller británico.
 David Farrow Maxwell (1900-), presidente 80.º de la Asociación de Bares de EE. UU.
 Elsa Maxwell (1883-1963), columnista de chismes y mujer pública estadounidense
 Gavin Maxwell (1914-1969), naturalista británico.
 Grover Maxwell (1918-1981), filósofo de la ciencia.
 Henry Maxwell, 7th Baron Farnham (1799–1868), político irlandés, miembro del parlamento.
 James Clerk Maxwell (1831-1879), matemático escocés.
 John C. Maxwell (1947-), escritor, orador y religioso estadounidense.
 Jordan Maxwell (1940-), astrólogo e investigador estadounidense de ovnis y sociedades secretas.
 Joseph Maxwell (1896-1967) soldado australiano condecorado con la Cruz de la Victoria.
 Kenneth Maxwell (1941-) historiador británico especializado en Iberia y Latinoamérica.
 Lily Maxwell, la primera votante femenina en Reino Unido (1867).
 Lois Maxwell (1927-2007) actriz canadiense (Miss Moneypenny, en James Bond).
 Marcus Maxwell (1983) jugador californiano de fútbol americano.
 Marilyn Maxwell (1921-1972) actriz estadounidense.
 Maxwell Baronets, nobles creados en Nueva Escocia en 1627.
 Maxwell (músico), artista neoyorquino de neo soul.
 Maxwell Maxwell (1986-), músico estadounidense de glam rock.
 Michael Maxwell (aprox. 1960-) músico estadounidense del estilo nueva era (autor de La elegancia de Pachelbel, 1998).
 Murray Maxwell (1775-1831) oficial de la Marina Real Británica.
 Neal A. Maxwell (1926-2004), religioso estadounidense.
 Robert Maxwell (1923-1991), propietario de medios de comunicación y político estadounidense.
 Robert Maxwell (arpista) (1921-), arpista y cantautor estadounidense.
 Ronald F. Maxwell (1947-), cineasta y escritor estadounidense.
 Russell Maxwell, general estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.
 Steamer Maxwell (1890-1975) jugador canadiense de jóquei sobre hielo.
 Stephen Maxwell (aprox. 1940-), político nacionalista irlandés.
 Stewart Maxwell (1963-) ministro de Comunidades y Deporte, y miembro del parlamento escocés.
 Tony Maxwell (aprox. 1970-), baterista y coreógrafo estadounidense (Being John Malkovich).
 Vernon Maxwell (1965-) baloncestista estadounidense (NBA).
 William Maxwell, varias personas:
 Willam Maxwell (general), general estadounidense, de la guerra revolucionaria.
 William Hamilton Maxwell (1792–1850), novelista escocés-irlandés.
 William Maxwell (Erie RR), presidente de los ferrocarriles Erie Railroad (entre 1842 y 1843).
 William Babington Maxwell (1866–1938), novelista británico.
 William Sutherland Maxwell (1874-1951), arquitecto canadiense, difusor de la fe Bahá'í.
 William Keepers Maxwell, Jr. (1908–2000), escritor y editor estadounidense.
 William Maxwell (impresor) (1755-1809), impresor del periódico Centinel of the Northwest Territory de Cincinnati (Ohio).
 Cabelino Andrade Maxwell Scherrer, Maxwell (1981-), futbolista brasileño (París Saint-Germain).
 Maxwell Li, (1990-), boxeador.

Personajes de ficción 
 Maxwell Smart, también conocido como el Agente 86, de la serie televisiva Get Smart.
 Maxwell (videojuego), personaje de los juegos de vídeo Tales of Symphonia y Tales Of Phantasia.
 Enrico Maxwell, arzobispo de Hellsing.
 Maxwell, de Sewer, Gas & Electric: The Public Works Trilogy (de Matt Ruff).
 Duo Maxwell, piloto gundam de Gundam Wing.
 Maxwell Edison, de Maxwell's Silver Hammer.
 Maxwell Sheffield, deuterogonista de la comedia televisiva La niñera.
 Capitán Benjamin Maxwell, oficial comandante de la U.S.S. Phoenix (NCC-65420), en la serie Star Trek (TNG).

Lugares 

 Maxwell (Iowa), EE. UU.
 Maxwell (Nebraska), EE. UU.
 Maxwell (Nuevo México), EE. UU.
 Maxwell (Texas), EE. UU.
 base Maxwell de la Fuerza Aérea (en Alabama, EE. UU.)
 Maxwell (Escocia)
 Maxwelltown (Escocia)
 Maxwell (Nueva Zelanda)
 Maxwell (California), EE. UU.
 Montes Maxwell, la montaña más alta de Venus

Otros 

 Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos, una facultad de la Universidad de Siracusa.
 Maxwell (unidad), la unidad cgs de flujo magnético.
 Maxwell (automóvil), marca de un automóvil de principios del siglo XX.
 Maxwell (premio), presentado por el club de fútbol Maxwell Football Club para el mejor jugador de fútbol americano de universidades.

 Maxwell House, marca comercial de café de EE. UU.
 Maxwell House Hotel, antiguo hotel de Nashville (Tennessee).
 Maxwell International Bahá'í School (escuela internacional Maxwell), en el lago Shawnigan (Columbia Británica, Canadá).
 Maxwell Render, un motor de rendición (render engine).
 Maxwell's, club musical en Hoboken (Nueva Jersey).
 Ecuaciones de Maxwell, un grupo de ecuaciones que describen la conducta de los campos magnéticos y eléctricos.
 Maxwell's Silver Hammer, canción del grupo de rock británico The Beatles.
 Maxwell Software, programa de computación utilizado por ingenieros eléctricos.
 Maxwell Street, calle de Chicago (Illinois) famosa por su música blues y su cultura afroamericana.
 Maxwell Systems, empresa de software ubicada en King of Prussia (Pennsylvania) y en Santa Cruz, California.
 Maxwell Technologies, empresa productora ultracapacitores, microelectrónica y soluciones modernas de almacenamiento de alta tensión.